Degele ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Degèle, Daguerreotypist (Fotograf) aus Hameln, ab 1853 in Emden, Porträtmaler und Bruder von Wilhelm August Degèle
 Eugen Degele (1834–1886), deutscher Opern- und Konzertsänger
 Hans Ehrenbaum-Degele (1889–1915), deutscher Lyriker
 Nina Degele (* 1963), Professorin für Soziologie und Geschlechterforschung
 Wilhelm August Degèle (1820–1888), deutscher Daguerreotypist, Tanzlehrer und Herausgeber